

Cinema 
 Jekyll & Hyde – film del 1990 diretto da David Wickes
 Jekyll & Hyde: The Musical – film del 2001 diretto da Don Roy King
 Jekyll + Hyde – film del 2006 diretto da Nick Stillwell

Televisione 
 Jekyll – serie televisiva italiana del 1969
 Jekyll and Hyde: The True Story – film per la televisione del 2004
 Jekyll – serie televisiva britannica del 2007

Letteratura 
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde – personaggi del romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson
 Germany: Jekyll & Hyde – saggio di Sebastian Haffner del 1940

Locali 
 Jekyll & Hyde Club – ristorante a tema di New York

Musica 
 Jeckyll & Hyde – duo di musicisti techno olandesi
 Jekyll and Hyde – album dei Prime Circle del 2001
 Jekyll & Hyde – album dei Petra del 2003
 Jekyll and Hyde – singolo dei Five Finger Death Punch del 2015

Teatro 
 Jekyll & Hyde – musical del 1997 con musica di Frank Wildhorn e testi di Frank Wildhorn, Leslie Bricusse e Steve Cuden

Videogiochi 
 Jekyll & Hyde – videogioco del 2001

Pagine correlate 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde
 Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (disambigua)
 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (disambigua)